Příjmení Havránek (zdrobnělina od havran) nese více osobností:

 Alexandr Havránek (1923–1987) – český kazatel Církve bratrské
 Bedřich Havránek (1821–1899) – český malíř
 Bohuslav Havránek (1893–1978) – český filolog a bohemista, akademik
 František Havránek (1923–2011) – český fotbalový trenér
 Jan Havránek (politik) (1869–1933) – český a československý meziválečný bankéř a politik, senátor za sociální demokraty
 Jan Havránek (historik) (1928–2003) – český historik
 Jiří Havránek, více nositelů
 Lumír Havránek (* 1963) – československý fotbalista
 Milota Havránková (* 1945) – slovenská fotografka
 Pavel Havránek, více nositelů
 Rudolf Havránek – český a československý politik
 Štěpán Havránek (* 1997) – český hokejový obránce
 Tomáš Havránek, více nositelů
 Zuzana Havránková (* 1985) – česká ekonomka

Havránek je také název kopce:
 Havránek (Český les) (783,5 m) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od Staré Knížecí Huti v okrese Tachov

Havránek je také název rybníka:
 Havránek (rybník)

Související články 
 Havránok – archeologická lokalita na Slovensku
 Havran
 Havran (příjmení)

Česká příjmení